Jeremy Bentham, filosoof
 George Bentham, Engels botanicus
 Bentham (Engeland), een plaats en civil parish in het Engelse graafschap North Yorkshire